То́рре-ди-Са́нта-Мари́я () — коммуна в Италии, в провинции Сондрио области Ломбардия.

Население составляет 891 человек (2008 г.), плотность населения составляет 20 чел./км². Занимает площадь 45 км². Почтовый индекс — 23020. Телефонный код — 0342.

В коммуне 8 сентября особо празднуется Рождество Пресвятой Богородицы.

Демография 
Динамика населения:

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики